Diament radży – opowiadanie Roberta Louisa Stevensona
 Diament radży – zbiór opowiadań Roberta Louisa Stevensona
 Diament radży – polski film z 1971 w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego